Нижняя Кеттвигская пойма Рура () — охраняемая природная территория (Naturschutzgebiet) на южной стороне реки Рур. Большая часть территории расположена в Кеттвиге (административный район города Эссен) и меньшая, западная часть — в городе Мюльхайм-на-Руре. В связи с этим природоохранная территория официально подразделяется на два участка: E-008 (Эссенская часть, основана в 1989 году) и MH-020 (Мюльхаймская часть, основана в 2005 году).

Описание 
Природоохранная территория представляет собой залежные земли, протягивающиеся по левой (южной) низменной (пойменной) стороне Рура на 1600 метров между Кеттвигом и Мюльхаймом. Непосредственно берег реки зарос кустарниковыми ивами и высокими многолетними травянистыми растениями, например бодяком полевым, что создаёт естественную живую изгородь. Также имеется несколько небольших заливов с тихими водоёмами, берега которых покрыты галечными отложениями. Большая часть территории занята плотно стоящими неофитами, среди которых выделяется борщевик Мантегацци. На юго-восточной оконечности заповедной территории вырос небольшой молодой кленовый лес, а на противоположной стороне в Мюльхайме охраняется старица реки.

Параллельно берегу проложена тропа.

Защищаемые биотопы и виды растений 
Территории высоких травянистых многолетних растений на залежных земель в низовьях Рура являются важными охраняемыми биотопами переходного типа. С другой стороны, данные биотопы являются рефугиумами для водоплавающих птиц среди густо заселённых человеком промышленных и интенсивно используемых сельскохозяйственных территорий.

Цели защиты:
 Сохранение безопасного ареала для проживания водоплавающих птиц, других видов животных и растительности заливных лугов.
 Предупреждение от загрязнения химическими удобрениями, сорными растениями, отходами мусора и вытаптывания.

Биотопы участка Е-008 
 BK-4607-0005

Биотопы участка МН-020 
 BK-4607-0005 и BK-4607-0026

Растения 
 Берёза повислая (Betula pendula)
 Бодяк полевой (Cirsium arvense)
 Борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum)
 Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)
 Бузина чёрная (Sambucus nigra)
 Граб обыкновенный (Carpinus betulus)
 Дербенник иволистный (плакун-трава, Lythrum salicaria)
 Ежа сборная (Dactylis glomerata)
 Ива ломкая (Salix fragilis)
 Ива прутовидная (Salix viminalis)
 Иван-чай узколистный (Epilobium angustifolium)
 Клён белый (Acer pseudoplatanus)
 Клён остролистный (Acer platanoides)
 Клён полевой (Acer campestre)
 Крапива двудомная (Urtica dioica)
 Малина великолепная (Rubus spectabilis)
 Недотрога железистая (Impatiens glandulifera)
 Ольха чёрная (Alnus glutinosa)
 Подмаренник настоящий (жёлтая кашка, Galium verum)
 Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria)
 Ситник расходящийся (Juncus effusus)
 Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria)
 Тёрн (Prunus spinosa)
 Тростник обыкновенный (Phragmites australis)
 Тысячелистник птармика (чихотник обыкновенный, Achillea ptarmica)
 Шиповник собачий (Rosa canina)
 Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)

Примечания

См. также 
 Перечень природоохранных территорий Северного Рейна-Вестфалии

Ссылки 
 Naturschutzgebiet Untere Kettwiger Ruhr-Aue

Эссен 
 Naturschutzgebiet Untere Kettwiger Ruhraue (E-008)
 NSG Untere Kettwiger Ruhraue
 NSG Untere Kettwiger Ruhraue Naturschutzgebiet

Мюльхайм-на-Руре 
 Naturschutzgebiet Untere Kettwiger Ruhraue (MH-020)
 NSG Untere Kettwiger Ruhraue
 NSG Untere Kettwiger Ruhraue Naturschutzgebiet

Охраняемые природные территории Северного Рейна-Вестфалии